Wilson's Creek peut désigner

Wilsons Creek (Missouri), un cours d'eau près de Springfield, Missouri
 la Bataille de Wilson's Creek, une bataille de la Guerre de Sécession